Estrada, tipo de via
Estrada (Espanha), município espanhol

Cinema
La strada, filme (1954) de Federico Fellini traduzido em Portugal como A Estrada
A Estrada (1956), filme brasileiro com Adoniran Barbosa e Ester Góes
A Estrada (2009), filme com Viggo Mortensen e Charlize Theron

Música
"A Estrada" (canção de Cidade Negra)
"A Estrada", canção da banda Titãs gravada no álbum ''Sacos Plásticos

Outros usos
A Estrada (romance), de Cormac McCarthy

Desambiguações de artes
Desambiguações de topônimos